Der Edvard-Beneš-Pokal (selten Pokal der Nachbarländer), benannt nach dem damaligen tschechoslowakischen Staatspräsidenten Edvard Beneš, war ein zwischen April 1937 und Dezember 1938 einmalig im Round-Robin-System ausgetragener Fußball-Pokalwettbewerb zwischen den Nationalmannschaften von Rumänien, Jugoslawien und der Tschechoslowakei.

Spielübersicht

|}

|}

Weblinks
 Übersicht auf EU-Football
 Übersicht auf RSSSF
Fußballwettbewerb für Nationalmannschaften
Fußballveranstaltung 1937
Fußballveranstaltung 1938
Sportveranstaltung im 20. Jahrhundert